Brauweiler steht für:

 Brauweiler (Rheinland-Pfalz), Gemeinde im Landkreis Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz
 Brauweiler (Pulheim), Ortsteil der Stadt Pulheim im Rhein-Erft-Kreis in Nordrhein-Westfalen
 Brauweiler, deutscher Name der Gemeinde Brouviller im Département Moselle in Frankreich

 Abtei Brauweiler in Pulheim-Brauweiler
 Umspannanlage Brauweiler, eine der größten Umspannanlagen Deutschlands in Pulheim-Brauweiler 

Brauweiler ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold von Brauweiler (1468–1552), Kaufmann, Ratsherr und Bürgermeister von Köln
 Elke Brauweiler, Sängerin in der Berliner Rock-Pop-Band Paula
 Ernst Brauweiler (1889–1945), deutscher Journalist und Staatsbeamter
 Heinz Brauweiler (1885–1976), deutscher Jurist, Schriftsteller und politischer Aktivist
 Johanna Brauweiler (1896–1989), deutsche Politikerin (CDU)
 Julia Brauweiler (* 1985), deutsche Springreiterin
 Peter Carl Brauweiler (1803–1871), letzter nebenberuflicher Bürgermeister der Stadt Düren
 Roland Brauweiler (1879–1935), deutscher Jurist